Paul Althaus kan syfta på:

* Paul Althaus den äldre (1861–1925), tysk teolog
 Paul Althaus den yngre (1888–1966), tysk teolog